HMS Myrmidon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Myrmidon (1781) 
 HMS Myrmidon (1813) 
 HMS Myrmidon (1845) 
 HMS Myrmidon (1867) 
 HMS Myrmidon (1900) 
 HMS Myrmidon (1942) 
 HMS Myrmidon (1944)

Myrmidon